Granvik kan syfta:

 Granvik, Karlsborgs kommun – en by i Karlsborgs kommun
 Granvik, Lidköpings kommun – en småort i Lidköpings kommun
 Granvik, Pargas stad – en by i Pargas stad i Finland